Regimiento de Artillería 1 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Artillería 1 del Ejército Argentino;
 o el Regimiento de Artillería 1 del Ejército de Bolivia.